Debra Jo Rupp (1951-), une actrice américaine ;
 Dolores Mächler-Rupp (1973-), une coureuse cycliste suisse spécialiste de VTT cross-country marathon ;
 Émile Rupp (1872-1948), un organiste et facteur d'orgue alsacien ;
 Franz Rupp (1901-1992), un pianiste accompagnateur allemand ;
 Ernst Rupp (1892-1943), un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Galen Rupp (1986-), un athlète américain spécialiste des courses de fond ;
 Heinrich Bernhard Rupp (1688-1719), un botaniste allemand ;
 Jean Rupp (1905-1983), un archevêque catholique français ;
 Johann Rupp (1874-1948), un homme politique allemand ;
 Johannes Rupp (1864-1943), un homme politique allemand ;
 Johannes Rupp (1903-1978), un homme politique allemand ;
 Julius Rupp (1809-1884), un théologien allemand ;
 Lukas Rupp (1991-), un footballeur allemand ;
 Marie-Joëlle Rupp, un écrivain, journaliste indépendante et conférencière française ; 
 Mathilde Rupp, nom de scène Tilly Bébé, un artiste de cirque autrichienne et actrice du cinéma muet
 Michael Rupp (1980-), un joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Pat Rupp (1942-2006), un joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Sieghardt Rupp (1931-2015), un acteur autrichien ;
 Trevyn Rupp, un acteur américain.